Jeziora w Polsce:
 Jezioro Zamkowe – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Jezioro Zamkowe – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Lisewo
 Jezioro Zamkowe – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim w mieście Wąbrzeźno
 Jezioro Zamkowe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, we wsi Krąg
 Jezioro Zamkowe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w mieście Tuczno
 Jezioro Zamkowe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w mieście Wałcz
 Jezioro Zamkowe – druga nazwa jeziora Gardzienko, w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim
 Jezioro Zamkowe Przednie, Jezioro Zamkowe Środkowe, Jezioro Zamkowe Tylne – trzy niewielkie jeziora w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz